Baugy (Cher)
Baugy (Oise)
Baugy (Saône-et-Loire)